Ескіз (від ), шкіц (від ) — попередній начерк креслення, картини, монети тощо.

Мистецтво 
 Ескіз — швидко виконаний вільний малюнок, недопустимий як готова робота.
 Ескіз — нотатки композитора з уривками майбутнього твору або один з музичних жанрів

Інженерія і гірнича справа 
 Ескіз гірничої виробки — детальний схематичний начерк плану, перерізу гірничої виробки, виконаний під час знімальних робіт.
 Ескізний проєкт — загальні риси й накреслення машини, будови, технологічного процесу тощо.

Див. також 
 Картон (мистецтво) — великоформатний ескіз, який виконують у розмірі майбутнього твору.
 «Ескіз на моніторі» — білоруський художній фільм 2001 року режисера Руслана Зголича.

Примітки

Джерела

Посилання